— японская фолк-рок-группа. Основана в начале 1969 года Кадзумаса Ода и Ясухиро Судзуки. Распалась в 1989 году после прощального концерта на Tokyo Dome 26 февраля.

Их самые известные песни — YES-YES-YES, , Love is DETERMINATION и др.

Биография 
Свою деятельность Off Course начинала как фолк-группа, образованная Кадзумасой Ода, Ясухиро Судзуки и Митио Дзинуси во время их учёбы в Старшей школе Академии Сэйко. В 1970 году их дебютная запись «Gunshū no naka de» («В толпе»), исполненная в стиле американских народных песен в основном под акустическую гитару, на долгие годы стала шлягером в Японии.

Состав 
 , вокал и клавишные;
 , вокал и гитара;
 , вокал и бас-гитара;
 , вокал, гитара и гармоника;
 , ударные.

Дискография

Альбомы

Синглы

Литература

Ссылки 
 

Бой-бэнды Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1969 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1989 году
Фолк-рок-группы